Il doppio del torneo di tennis Northern California Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Beth Herr e Alycia Moulton che hanno battuto in finale Amy Holton e Elna Reinach 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Beth Herr /  Alycia Moulton (Campionesse)
 Louise Allen /  Joanne Russell (semifinali)

 Terry Holladay /  Heather Ludloff (primo turno)
 Amy Holton /  Elna Reinach (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Northern California Open 1986